.cg, cg, Cg of

Wereldwijd 
 centigram - een honderdste gram, een eenheid van massa
 Fosgeen - een giftig gas dat in de industrie en als chemisch wapen gebruikt kan worden
 CG - een basenpaar in DNA en RNA
 CG - controlerend geneesheer
 Categoriale grammatica - een overkoepelende term voor een aantal taalkundige theorieën
 Croix de Guerre (oorlogskruis, zie doorverwijspagina)
 Computergraphics - het weergeven van beelden met computers
 Cg (NVIDIA) - een Pixel shader van NVIDIA, een programmeertaal om beelden met een computer weer te geven
 CG (wiskunde) - een iteratieve methode om differentiaalvergelijkingen op te lossen, zie Numerieke wiskunde
 Channel Guard, een ruisonderdrukkingssysteem voor radiocommunicatie, zie CTCSS

 chain girth - een meting aan de romp van een wedstrijdzeiljacht, zie bijvoorbeeld de 6 Metre-klasse

Congo 
De wereldwijde code voor Congo-Brazzaville en wat daarop betrekking heeft:
  Congo-Brazzaville (ook Congo of Republiek Congo) - een land in Centraal-Afrika met code CG volgens ISO 3166-1
 .cg - het top-level-domein voor websites uit Congo-Brazzaville
 Code voor voertuigen uit Congo-Brazzaville, zie Lijst van landcodes voor voertuigen
 geocodes volgens ISO 3166-2:CG voor regio's en een hoofdstedelijk district in Congo-Brazzaville

Nationaal of bovennationaal

Europa 
 CG (België) - CG Holdings Belgium N.V., bouw van industriële transformatoren en hoogspanningsapparatuur, voorheen Pauwels Group, nu deel van Crompton Greaves
 CG-Raad - de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland
 CG (spoorwegmaatschappij) - een maatschappij die een kabelspoorweg in Cossonay (Zwitserland) exploiteert
 Zédèl CG - een door het Zwitsers-Franse Donnet-Zédèl geproduceerde auto uit de periode 1900 - 1920
 Chappe et Gessalin (CG) - een Frans automerk van 1957 tot 1974
 Beginletters van autokentekens uit de stad Grudziądz, zie Lijst van Poolse kentekens
 Beginletters van autokentekens uit het Duitse Hertogdom Saksen-Coburg en Gotha, tot 1918

Verenigde Staten 
 United States Coast Guard - kortweg Coast Guard, een Amerikaanse overheidsorganisatie voor wetshandhaving, defensie, milieubescherming en andere taken op zee
 Aanduiding van de US Navy voor kruisers met geleide waperns, ze worden aangeduid met CG en een nummer, bijvoorbeeld CG-54
 Een serie militaire zweefvliegtuigen voor troepentransport van Waco Aircraft Company: CG-3, CG-4, CG-13 en CG-15

India 
 Crompton Greaves - een multinationale fabrikant van hoogspanningsapparatuur en andere elektrische apparaten voor industrie en consument

Papoea-Nieuw-Guinea 
 Airlines PNG - een luchtvaartmaatschappij van Papoea-Nieuw-Guinea, met IATA-code CG